Чугуны — название населённых пунктов в России:

 Чугуны — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Чугуны — село в Воротынском районе Нижегородской области.

См. также  
 Чугун